Castelli ima više značenja:
 Castelli, Cuneo
 Castelli, Teramo